

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Rzędów – przysiółek wsi Boguszyce w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Rzędów – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Turawa
 Rzędów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy